Stati Uniti d'America
 West Salem – villaggio della Contea di Edwards, Illinois
 West Salem – villaggio della Contea di Wayne, Ohio
 West Salem – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 West Salem – villaggio della Contea di La Crosse, Wisconsin